Raffaele Ursini (1926-1946), entrepreneur italien
 Famille Ursini de Spolète
 Ursini, race humanoïde fictive de l'univers de Stargate Universe